18-й чемпионат мира по бобслею и скелетону прошёл с 7 по 15 февраля 1959 года в городе Санкт-Мориц.

Соревнование двоек

Соревнование четвёрок

Медальный зачёт

Ссылки 
Результаты чемпионата на сайте bsd-portal.de (нем.)

Спорт в Швейцарии в 1959 году
Международные спортивные соревнования в Санкт-Морице
Февраль 1959 года
Международные соревнования по бобслею в Швейцарии
Чемпионаты мира в Швейцарии